Abadengo puede hacer referencia a:

 Abadengo, una de las especies de señorío de la España del Antiguo Régimen.
 El Abadengo, comarca de la provincia de Salamanca.